Институт палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук () — ведущее научное учреждение по исследованию ископаемых остатков позвоночных животных и раннего человека в КНР.

Институт располагается в Пекине. В его коллекции, а также в собрании Палеонтологического музея Китая, который примыкает к зданию института, хранятся многие находки динозавров, птерозавров и первобытных птиц. 45 сотрудников института в период с 1999 по 2005 год были авторами и соавторами научных публикаций в журналах «Nature» и «Science».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Китайская академия наук
Палеонтология в Китае
Биологические институты
Научные институты, основанные в 1929 году